Пу́ртов — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «пурт» (нож) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ов (-а).

Известные носители 
 Пуртов, Егор Прохорович (1858—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Томской губернии.
 Пуртов, Михаил Николаевич (1923—1985) — Герой Социалистического Труда, звеньевой колхоза.
 
 Пуртов, Фёдор Петрович (1920—2017) — Герой Советского Союза.

Пуртова 
 Пуртова, Анна Анатольевна (род. 1982) — украинский политик, народный депутат 9-го созыва.
 Пуртова, Тамара Валентиновна (род. 1958) — директор Государственного Российского Дома народного творчества.